Neris bzw. Néris steht für:

 Neris (Vorname), litauischer männlicher Vorname
 (237845) Neris, Asteroid

geographische Objekte:
 Neris, Fluss in Weißrussland und Litauen
 Neris (Thyreatis), antike Stadt in der Thyreatis
 Néris-les-Bains, Gemeinde im Département Allier, Frankreich

Néris ist der Familienname folgender Personen:

 Catherine Néris  (* 1962), französische Politikerin (PS), MdEP

Nėris ist der Familienname folgender Personen:

 Salomėja Nėris (1904–1945), litauische Dichterin